Arthur M. Schlesinger Sr.
 Arthur M. Schlesinger Jr.